Игорь Дмитриевич Алексеев (род. 1927) — советский учёный и инженер, специалист в области автоматических измерительных приборов и устройств, кандидат технических наук. Лауреат Государственной премии СССР (1974).

Биография 
Родился 29 сентября 1927 года в городе Москва.

С 1942 года в период Великой Отечественной войны, в возрасте пятнадцати лет, после окончания седьмого класса начал свою трудовую деятельность помощником техника в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Е. Жуковского. За участие в период войны на трудовом фронте был награждён Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

С 1947 по 1952 годы проходил обучение на вечернем отделении факультета  электровакуумного и специального приборостроения Московского энергетического института. С 1952 по 1956 годы работал в должности старшего лаборанта Института точной механики и вычислительной техники АН СССР, с 1953 года, И. Д. Алексеев в составе Специального конструктора бюро № 245 принимал участие в разработке системы управления зенитных комплексов.

С 1956 года прикомандирован к Министерству среднего машиностроения СССР и был направлен в закрытый город Челябинск-50 во Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики. С 1956 по 1961 годы научный сотрудник  Вычислительного центра, с 1961 по 1964 годы — начальник отдела №92 (научно-конструкторский по внешним испытаниям) и одновременно с 1962 по 1967 годы заместитель начальника Научно-исследовательского отделения испытаний и эксплуатации ядерных боеприпасов, проведение лётных и наземных испытаний (НИО-9) по испытаниям, в качестве начальника отдела занимался тематикой связанной с вооружениями Ракетных войск стратегического назначения, Военно-Воздушных Сил и Противоракетной обороны. С 1967 по 1983 годы — заместитель начальника Научно-исследовательского отделения испытаний и эксплуатации ядерных боеприпасов, проведение лётных и наземных испытаний (НИО-9) по научно-исследовательским и опытно конструкторским работам. И. Д. Алексеев внёс весомый вклад в развитие и разработку методического обеспечения по испытаниям ядерных боеприпасов, был участником наиболее значимых испытаний комплексов вооружения.

С 1983 года переведён в центральный аппарат атомной отрасли, работал главным инженером испытательного отдела Пятого Главного управление (разработка и испытание ядерного оружия) Министерства среднего машиностроения СССР.

Жил в городе Снежинске, Челябинской области.

Награды 
Основной источник:
 Орден Трудового Красного Знамени (1984)
 Орден «Знак Почёта» (1967)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)

Звания 
 Государственная премия СССР (1974)

Память 
В 1982 году имя И. Д. Алексеева было занесено в книгу «Заслуженные ветераны города Снежинска, Челябинской области»

Примечания

Литература 
 
 
 Дела и годы : 50-летию КБ-2 РФЯЦ—ВНИИТФ посвящается / [под общ. ред. гл. конструктора РФЯЦ—ВНИИТФ С. Г. Андреева ]. — Снежинск: Изд-во РФЯЦ—ВНИИТФ, 2010 г. — 488 с.
 Испытатели : воспоминания испытателей ядерного оружия — сотрудников сектора 9 КБ-2 РФЯЦ — ВНИИТФ / авт.-сост.: Б. Д. Волошин, Ю. В. Карпов, Ю. Е. Николаев, Г. А. Придачкин ; под ред. Ю. Л. Дмитракова . — Снежинск: Изд-во РФЯЦ — ВНИИТФ, 2010 г. — 296 с.

Выпускники МЭИ
Преподаватели Томского государственного университета
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института технической физики
Участники советского атомного проекта
Персоналии:Ядерные испытания в СССР